Ovo je uporedna lista interkontinentalnih balističkih projektila koje su razvile različite zemlje.

ICBM po zemljama 

Legenda za status sistema pokretanja u tabeli ispod:

Vidi još 

 Interkontinentalna balistička raketa
 Spisak ICBM
 Spisak projektila

Napomene

Reference 

Ракете
Ракете земља-земља
Интерконтиненталне балистичке ракете
Балистичке ракете